Hof van beroep is een geijkte uitdrukking voor het aanduiden van een rechtsprekend orgaan dat oordeelt als beroepsinstantie in zaken die reeds in eerste instantie werden behandeld.  Voorbeelden hiervan zijn:

 Hof van beroep (België)
 Hof van beroep (Filipijnen)

Het Nederlandse equivalent is:
 Gerechtshof (Nederland)

Voor de Verenigde Staten:
 Zie :Categorie:Amerikaans Hof van Beroep